Galileo je pogosta okrajšava imena italijanskega prirodoslovca in filozofa Galilea Galileija. Beseda se lahko nanaša tudi na naslednje pojme:

 Galileo (sonda), vesoljska sonda ameriške agencije NASA
 Galileo (navigacijski sistem), satelitski navigacijski sistem Evropske unije
 Galileo (enota), enota za težni pospešek v sistemu enot CGS
 Galileo (film), film režiserja Josepha Loseyja iz leta 1975